Ulmaris är ett släkte av maneter. Ulmaris ingår i familjen Ulmaridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skivmaneter
Ulmaris